El I Campeonato Panamericano de Balonmano Juvenil Femenino se disputó en Sao Bernardo do Campo, Brasil entre el 26 y el 30 de septiembre de 2001 bajo la organización de la Federación Panamericana de Handball

Grupo único

Resultados

Clasificación general

Referencias

Enlaces externos 
 https://web.archive.org/web/20160804220038/http://www.panamhandball.org/

Campeonato Panamericano de Balonmano Femenino
Balonmano en 2001
Deporte en Brasil en 2001
Balonmano en Brasil